Cazals (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Cazals (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje